Треска () — река на северо-западе Северной Македонии, правый приток Вардара. Протекает в восточном направлении через город Кичево. Впадает в Вардар в столице Северной Македонии Скопье. На реке создано два водохранилища,  в 1937 году и  — в 2004 году, во время строительства ГЭС Козяк. Длина реки — 132 км. Площадь водосборного бассейна реки составляет 2068 км².

Водоразделами для бассейна Трески служат горные массивы Бистра (2163 м), Стогово (2268 м) и  (1857 м) на западе,  (1909 м),  (1695 м) и  (1788 м) на юге,  (2178 м), Якупица (2540 м),  (2472 м) и Сува-Планина (2179 м) на востоке, а также  (1259 м) на севере.

Средний расход воды при впадении Трески в Вардар составляет 30 м³/с. При этом в летние месяцы эта величина может падать до 3,3 м³/с, а весной и осенью составлять 167 м³/с. Наибольший когда-либо зафиксированный расход воды в реке был отмечен в 1962 году, когда Треска и Вардар затопили Скопье, его величина составила 797 м³/с.

Притоки 
В таблице ниже представлены основные притоки Трески и их характеристики.

Примечания 

Притоки Вардара
Реки Северной Македонии